est un genre éteint de stégocéphales basaux ayant au cours du Dévonien supérieur dans ce qui aujourd'hui la Lettonie. Une seule espèce est connue, Obruchevichthys gracilis, décrit en  à partir d'un fragment d'une mâchoire inférieure et considéré au départ comme un sarcoptérygien douteux. Il de nos jours considéré comme un proto-tétrapode classé dans la même famille que celui dElginerpeton.

Description

Classification

Historique 
Lorsque la mâchoire holotype est découverte en Lettonie, qui n'est autre que le seul fossile connu de l'animal, ce dernier a été attribué avec un poison à nageoires lobées. Cependant, des analyses ultérieurs montre qu'il présentent de nombreuses similitudes avec Elginerpeton, un genre connu d'Écosse. Depuis, il est classé comme appartenant à la famille des , un taxon lui-même inclut au sein du groupe des stégocéphales, le clade qui inclut notamment les tétrapodes et leurs parents éteints.

Phylogénie 
Ce qui suit est un cladogramme simplifié basé selon Ruta, Jeffery et Coates (2003) :

Voir aussi 

 Stegocephalia
 
 Elginerpeton
 Tetrapoda

Liens externes 

 Obruchevichthys sur Devonian Times
 Obruchevichthys gracilis et Elginerpeton sur Palaeos.com

Notes et références

Notes

Références 

Paléontologie en Lettonie
Taxon fossile décrit en 1977
Stegocephalia